GWP steht für:
 Gemeinwohlprämie
 Global Warming Potential, siehe Treibhauspotential
 Gross World Product, siehe Bruttoweltprodukt
 Global Water Partnership
 Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften
 Gesellschaft für Wissenschaftsphilosophie
 Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, eine Fachzeitschrift für politische Bildung
 Guinea-Bissau-Peso (ISO-4217-Code), ehemalige Währung von Guinea-Bissau, durch die Westafrikanische Währung XOF (BCEAO) ersetzt
 Gute wissenschaftliche Praxis

GWp steht für:
 Gigawatt Peak, Einheit für die Leistung von Solarzellen

Abkürzung